DASM steht für:
 Drehstrom-Asynchronmaschine, eine als Motor oder Generator verwendete elektrische Maschine
Doubly-fed wound rotor Asynchronous Machine, eine Doppelt gespeiste Asynchronmaschine
 DASM (Assembler), ein Assembler

DASM